Ayutthaya kan avse 

 Ayutthaya (kungarike) – ett historiskt kungarike i Sydostasien
 Ayutthaya (provins) – en provins i Thailand
 Ayutthaya (stad) – en stad i Thailand